Heikki Savolainen peut désigner:
 Heikki Savolainen (1907-1997), gymnaste finlandais ;
  (1922-1975), acteur finlandais ;
  (né en 1964), concepteur sonore et producteur de musique finlandais.